Jacques Bonfrère (en latin Jacobus Bonfrerius ; 1573-1642), prêtre jésuite, linguiste et bibliste des Pays-Bas méridionaux.
 Jo Bonfrère (1946-), joueur puis entraîneur néerlandais de football.